Daddy Long Legs, Daddy-Long-Legs o Daddy Longlegs possono riferirsi a:

Letteratura 
Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – romanzo scritto da Jean Webster (1912)
Daddy Long Legs – commedia teatrale scritta da Jean Webster (1914)

Cinema 
Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – film diretto da Marshall Neilan (1919)
Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – film diretto da Alfred Santell (1931)
Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – film diretto da Jean Negulesco (1955)
Daddy Long Legs – film diretto da Kong Jeong-sik (2005)

Musica 
 Daddy Long Legs – album di Ray Anthony del 1955

Videogiochi 
Daddy Long Lads – boss nel videogioco The Binding of Isaac